Ona of ONA kan verwijzen naar:

In de Nederlandse taal

Aardrijkskunde 
 Selknam-volk
 Ona (Sandøy), een eiland in Sandøy, Noorwegen.
 Ona (West Virginia), een kleine gemeenschap in West Virginia, Verenigde Staten.
 Een alternatieve naam van de rivier Birjoesa.
 Ona (taal), een Chontaal, gesproken in Argentinië
 Ona-cultuur, een cultuur in de Hoorn van Afrika, 800-400 v.Chr.

Sport 
 vv ONA, een Nederlandse amateurvoetbalclub.
 ONA (korfbal), een Nederlandse korfbalvereniging uit Overasselt

Overig 
 Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, een onderdeel van het Nederlands Inburgeringsexamen.

In de Engelse taal 
 Order of Nine Angles, een vermeende geheime satanistische organisatie.
 Original net animation, een animeserie die eerst op internet wordt uitgebracht
 Office of National Assessments, een Australische inlichtingendienst.
 Online News Association, een online journalistieke organisatie.

Muziek 
 ONA, Amerikaanse band uit Huntington (West Virginia)
 O.N.A., Poolse band uit Gdańsk

Zie ook 
 Oña